

Onomastica

 Franceschina – variante del nome proprio di persona italiano femminile Francesca

Persone
 Bruno Franceschina – ex calciatore italiano
 Nicola Franceschina – pattinatore di short track italiano